«Alanis» — дебютний студійний альбом канадської співачки Аланіс Моріссетт. Реліз відбувся 6 квітня 1991 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Аланіс Моріссетт 

Альбоми Аланіс Моріссетт
Дебютні альбоми 1991